В хода на Втората световна война немската бронетанкова техника е класифицирана по две системи - чрез използването на специална и армейска номенклатура.

Специална номенклатура 
Специалната номенклатура (Kraftfahrzeuge Nummersystem der Wermacht) е създадена от Управлението по въоръжение и е била в сила за всички видове техника – мотоциклети, автомобили, влекачи, танкове, самоходни артилерийски установки и т.н.

Индексът се е състоял от съкращението Sd Kfz (нем. Sonderkraftfahrzeug – „моторно превозно средство със специално назначение“) и пореден номер. Например: Sd Kfz 101 – лек танк Pz.Kpfw I (T I, Pz I).

Армейска номенклатура 
Армейската номенклатура е създадена от Бронетанковото управление на Вермахта и е важала за бронетехниката.

Индексът се е състоял:
- съкратеното название на името
- пореден номер – обозначава се с римски цифри
- съкращението „Ausf.“ (нем. Ausführung – Модел)
- модификацията – обозначава се с поредна буква, в повечето случаи главна.

Пример: Pz II Ausf L – лек танк Panzer II модификация L („Лукс“).

Трофейните образци бронетанкова техника са съхранявали част от номенклатурния си индекс, но съгласно горната схема са получавали пореден номер (започва се от числото 700) и еднобуквен код на страната-производител.
- e – Великобритания;
- f – Франция;
- i – Италия;
- r – СССР;
- t – Чехословакия (танковете не са получавали цифров индекс).

Пример: Pz Kpfw T34 76(r) – трофеен съветски танк Т-34-76; Flak Pz 38(t) auf Sf 38(t) – ЗСУ на базата чешки танк LT-38.

Експерименталните образци бронетехника са обозначавани с индекса VK (нем. Versuchskonstruktion – Експериментален модел), четирицифрено число (първите 2 цифри обозначават теглото, а вторите поредният номер на модела) и буквено обозначение на конструкторското бюро:
- P – Ф. Порше;
- H – фирма „Хеншел“;
- DB – фирма „Даймлер-Бенц“.

Пример: VK.3001 (H) – Експериментален модел тежък танк с тегло 30 т., пореден номер 1, на фирмата "Хеншел.

Сравнение на специалната и армейската номенклатура 

Списъци за техника